Antoine Vodoz (1900-1945), avocat et homme politique suisse.
 Jean-Marie Vodoz (1930-2019), journaliste suisse.

Homonymie de patronyme